Thomas House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas House (Arkansas), ID-Nr. 91001326
 Thomas House (Colorado), ID-Nr. 86000231
 Thomas House (Kalifornien), ID-Nr. 92001684
 Thomas House (Kentucky), ID-Nr. 88002857
 Thomas House (Louisiana), ID-Nr. 02000038
 Thomas House (Maryland), ID-Nr. 76002150
 Thomas House (Missouri), ID-Nr. 82005379

Siehe auch:
 Alma Thomas House